Aleksandr Nevskij, Alexander Nevskij, Alexander Nevsky kan henvise til

 Aleksandr Nevskij (1220−1260), en russisk storfyrste af Novgorod og Vladimir
 Alexander Nevskij (film), en sovjetisk film fra 1938 instrueret af Sergej Eisenstein
 Aleksandr Nevskij (russisk fregat), en russisk fregat i Den kejserlige russiske flåde søsat i 1863 og forlist i 1868 ved Harboøre Tange
 Aleksander Nevskij Kirke, en russisk-ortodoks kirke i København
 Aleksandr. Nevskaja bitva, en russisk spillefilm fra 2008 om Aleksandr Nevskij

Se også 
 Aleksandr Nevskij-ordenen (Russiske Føderation), en russisk orden
 Aleksandr Nevskij-ordenen (Russiske Kejserrige), en russisk orden